Не путайте с княжной Екатериной Долгоруковой (княгиней Юрьевской), которая была женой императора Александра II

Княжна Екатери́на Алексе́евна Долгору́кова (1712—1747) — дочь князя А. Г. Долгорукова, сестра И. А. Долгорукова, невеста императора Петра II.

Биография 
Екатерина родилась в селе Горенки, близ Москвы. У неё было несколько братьев (Иван, Николай, Алексей и Александр) и сестёр (Анна и Елена — жена генерал-майора Юрия Юрьевича Долгорукова).

Воспитывалась вместе с братом своим Иваном в Варшаве в доме деда своего Григория Фёдоровича. Подчиняясь приказанию отца, княжна Екатерина согласилась выйти замуж за императора Петра II, тогда как питала страстную любовь к графу Миллезимо из рода дель Каретто (родственнику австрийского посла графа Вратислава) и была взаимно им любима. 19 ноября 1729 года она была объявлена невестой четырнадцатилетнего императора, а 30 ноября состоялось её торжественное обручение, причём ей был дан титул «Её высочества государыни-невесты».

На другой день после обручения она переехала на жительство в Головинский дворец, а граф Миллезимо был отправлен за границу.
Однако женой Петра II Екатерина так и не стала — за две недели до свадьбы, в январе 1730 года Пётр II заболел и умер. Долгоруковы подготовили поддельное завещание в пользу «государыни-невесты», но не рискнули его предъявить, что, тем не менее, жестоко отразилось на судьбе князя Ивана Алексеевича.

После кончины Петра II княжна Екатерина вернулась в дом родителей и вместе с ними, по вступлении на престол императрицы Анны Иоанновны, в апреле 1730 года, сослана в Берёзов. По некоторым данным, Екатерина Алексеевна Долгорукова через несколько месяцев после смерти Петра родила мёртвую дочь.

В 1740 году она была перевезена в Томск и заточена в Рождественском девичьем монастыре, где содержалась в самом строгом заключении почти год.

Императрица Елизавета приказала освободить её и пожаловала ей звание фрейлины. В 1745 году она вышла замуж за генерал-поручика графа А. Р. Брюса.

В «Российской родословной книге» П. В. Долгорукова в качестве года смерти указан 1745, то есть тот же год в, в котором она императрицей выдана за А. Р. Брюса. Братья же её, в своей челобитной показали, что она умерла в 1747 году, который в настоящее время и считается настоящим её годом смерти.

По некоторым сведениям, похоронена в ограде Андреевского собора.

Имела поместья в Касимовском уезде.

Награды 
30 ноября 1729 года по случаю помолвки Екатерине был пожалован Орден Святой Екатерины 1 степени, которого она была лишена после падения семьи в 1730 году.

В кинематографе 
 Баллада о Беринге и его друзьях — роль Е. А. Долгоруковой исполняет Валентина Егоренкова
 Тайны дворцовых переворотов — роль Е. А. Долгоруковой исполняет Марьяна Цареградская

Примечания

Литература 
 
 
 Игнатьев Р. Из жизни государыни-невесты княжны Е. А. Долгоруковой // Русский архив, 1866. — Вып. 1. — Стб. 38-46.
 А. И. Сулоцкий, «Княжна Екатерина Алексеевна Д. в ссылке в Березове и в монашестве в Томске» («Прибавления к Иркутск. Епарх. Ведом.», 1872, № 49 и 50, то же в «Русск. Вестн.» за 1880, № 7, с. 5-19).
 

Екатерина Алексеевна
Фрейлины российского императорского двора
Княжны Российской империи
Женщины XVIII века
Несостоявшиеся невесты российских монархов
Брюсы (Россия)
Дамы большого креста ордена Святой Екатерины
Похороненные в Санкт-Петербурге